Elkton ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elkton (Colorado)
 Elkton (Florida)
 Elkton (Illinois)
 Elkton (Kentucky)
 Elkton (Maryland)
 Elkton (Michigan)
 Elkton (Minnesota)
 Elkton (Missouri)
 Elkton (North Carolina)
 Elkton (Ohio)
 Elkton (Oregon)
 Elkton (South Dakota), im Brookings County
 Elkton (Tennessee)
 Elkton (Virginia)
 Elkton Heights (Maryland)
 Elkton Landing (Maryland)